Truth (2015), een Amerikaans-Australische film 
 Truth Social, een online sociaal netwerk

Zie ook
 Truth is Engels voor waarheid, en verwijst daarmee naar een reeks publicaties en media.